Atreiden sind:

 Atriden, in der griechischen Mythologie die Nachkommen des Atreus
 Angehörige des Hauses Atreides in Frank Herberts Romanzyklus Dune